Межиріцька сільська громада:
 Межиріцька сільська громада — громада у Дніпропетровській області
 Межиріцька сільська громада — громада в Черкаській області